Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 10-es, továbbá 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10G, 10H, 10IB, 10J, 10K, 10M, 10MB, 10Y, illetve GY10-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 10-es busz (Ajka)
 10Y busz (Ajka)

 10-es busz (Balatonfüred)

 10-es busz (Budapest)
 10-es busz (Budapest, 1947–2000)megszűnt
 10-es busz (Budapest, 2007–2008)megszűnt
 10A busz (Budapest, 1955–1995)megszűnt
 10B busz (Budapest)megszűnt
 10C busz (Budapest)megszűnt
 10Y busz (Budapest)megszűnt
 GY10-es busz (Budapest)megszűnt 1966-ban

 10-es busz (Cegléd)

 10-es busz (Debrecen)
 10A busz (Debrecen)
 10Y busz (Debrecen)

 10-es busz (Eger)megszűnt
 10A busz (Eger)megszűnt

 10-es busz (Gödöllő)megszűnt

 10-es busz (Gyöngyös)megszűnt

 10-es busz (Győr)

 10-es busz (Kaposvár)

 10-es busz (Kecskemét)

 10-es busz (Miskolc)megszűnt
 10A busz (Miskolc)megszűnt

 10-es busz (Nagykanizsa)
 10Y busz (Nagykanizsa)

 10-es busz (Nyíregyháza)
 10A busz (Nyíregyháza)
 10J busz (Nyíregyháza)megszűnt

 10-es busz (Salgótarján)megszűnt

 10-es busz (Sopron)
 10A busz (Sopron)megszűnt
 10B busz (Sopron)megszűnt
 10C busz (Sopron)megszűnt
 10IB busz (Sopron)megszűnt
 10M busz (Sopron)megszűnt
 10MB busz (Sopron)megszűnt
 10Y busz (Sopron) 

 10-es busz (Szeged)megszűnt 2013-ban
 10A busz (Szeged)megszűnt
 10G busz (Szeged)megszűnt
 10Y busz (Szeged)megszűnt

 10-es busz (Székesfehérvár)

 10-es busz (Szolnok)
 10A busz (Szolnok)

 10H busz (Szombathely)

 10-es busz (Tatabánya)
 10D busz (Tatabánya)
 10A busz (Tatabánya)megszűnt
 10K busz (Tatabánya)megszűnt

 10-es busz (Várpalota)
 10A busz (Várpalota)

 10-es busz (Veszprém)
 10A busz (Veszprém)
 10-es busz (Veszprém, –2018)megszűnt

 10-es busz (Zalaegerszeg)
 10C busz (Zalaegerszeg)
 10E busz (Zalaegerszeg)
 10Y busz (Zalaegerszeg)